Creusa Francisca dos Santos (mais conhecida como Creusa Cartola, Rio de Janeiro, 27 de março de 1927 — ibid., 2 de fevereiro de 2002) foi uma cantora brasileira.

Discografia

Álbuns de estúdio
Cartola  (1976)
História da música popular brasileira (1982)
Cartola entre amigos (1984)
Mangueira chegou (1989)
Mangueira chegou (2000)

Páginas externas 
 Verbete do Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira

Cantores do Rio de Janeiro (estado)